Straßberger, Strasberger oder Strassberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Strassberger, böhmische Schmiedstochter, an der 1559 eine Teufelsaustreibung durchgeführt wurde
 Christian Gotthelf Straßberger (1770–1841), deutscher Maler und Zeichner, Vater von Ernst Wilhelm Straßberger
 Bruno Heinrich Straßberger, (1832–1910) deutscher Maler, Zeichner und Illustrator, Sohn von Ernst Wilhelm Straßberger
 Ernst Wilhelm Straßberger (1796–1866), deutscher Zeichner und Lithograf 

 Mario Straßberger, deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Richard Straßberger (1868–1938), deutscher Maler 

siehe auch Straßburger